Toponímia:
 Hampton Court (Herefordshire), un feu a Herefordshire, Anglaterra
 Hampton Court (Surinam)
 Hampton Court (St Thomas), Jamaica
 Palau de Hampton Court (Hampton Court Palace) antiga residència reial situada al sud-oest de Londres Hampton Court railway station, a East Molesey, a Hampton Court Palace
 Hampton Court Branch Line Hampton Court Park Hampton Court Maze Hampton Court Bridge Hampton Court Beauties Royal Tennis Court, Hampton Court Hampton Court House Esdeveniments:
 Tractat de Hampton Court (1526) Tractat de Hampton Court (1562) Conferència de Hampton Court (1604), amb els de religió puritana i el rei James I
 Miscel·lània:
 Hampton Court Palace Flower Show Hampton Court Palace Festival Hampton Court (TV series), sèrie de televisió australiana
 HMS Hampton Court (1678), vaixell
 HMS Hampton Court (1709)''', vaixell